Zvezdan steht für:

 Zvezdan (Name), männlicher Vorname
 Zvezdan (Zaječar), Ort in der Gemeinde Zaječar, Okrug Zaječar, Serbien